Het Land van Ooit (Drunen), het oorspronkelijke Land van Ooit in het Nederlandse Drunen
Het Land van Ooit (Tongeren), in het Belgische Tongeren